Данный список содержит краткое описание всех сезонов, сыгранных футбольным клубом «Жирона» с 1930 года (когда клуб был основан) по настоящее время. В нём представлены сведения обо всех достижениях клуба в крупных турнирах, а также о лучших бомбардирах команды в каждом сезоне. Бомбардиры, отмеченные жёлтым цветом, также были лучшими бомбардирами различных футбольный лиг Испании в указанном сезоне.

Ключ 

И = Количество игр
В = Количество побед
Н = Количество ничьих
П = Количество поражений
ГЗ = Количество забитых голов
ГП = Количество пропущенных голов
О = Количество очков
М = Итоговое место

Примера = Первый дивизион
Сегунда = Второй дивизион
Сегунда Б = Третий дивизион
Терсера = Четвертый дивизион
Региональный = Региональный дивизион
Каталонская лига = Чемпионат среди команд из Каталонии во время Гражданской войны в Испании

КР = Квалификационный раунд
R1 = Первый раунд
R2 = Второй раунд
R3 = Третий раунд
1/16 = 1/16 финала
1/8 = 1/8 финала
1/4 = 1/4 финала
1/2 = 1/2 финала
Ф = Финалист
В = Победитель

Сезоны

Комментарии

Примечания

Ссылки 

ФК «Жирона»
Жирона